

Musique et danse 
 En musique classique, la gigue est une danse ancienne. C'est aussi une danse traditionnelle française, connue en Écosse sous le nom de Gay Gordon ; dans le centre de la France et en Auvergne elle se décline en bourrée. En Belgique, « gigue » désigne parfois la chapelloise, autre danse traditionnelle. La gigue est une danse à quatre temps qui se danse en couples, deux, ou quatre en général.
 En musique, la gigue est un instrument médiéval à cordes frottées.
 Ce fut une revue bimestrielle traitant du mouvement folk en France, de 1972 à 1976, éditée par l'Association de Musique Populaire Internationale.

Sciences et techniques 
 En électronique, une gigue est une fluctuation de signal.
 En informatique, la gigue est la variation de délai de transmission entre l'émetteur et le récepteur.

Cuisine 
 En cuisine, une gigue de chevreuil est une cuisse de chevreuil

Références